Grandcourt steht für
 Grandcourt (Somme), eine französische Gemeinde im Département Somme
 Grandcourt (Seine-Maritime), eine französische Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Grandcourt (Belgien), einen Ortsteil der belgischen Stadt Virton

Siehe auch: Grandcour, Gemeinde im Kanton Waadt in der Schweiz